

Patronyme 

 Márcio Amoroso dos Santos (1974-), un footballeur brésilien ;
 Carmine Amoroso (1963-), un scénariste et réalisateur italien.

Surnom 

 Márcio Amoroso dos Santos (1974-), un footballeur brésilien qui évolue au poste d'attaquant dans les années 1990 et 2000.

Boisson 
 Amoroso, une version adoucie du Xérès oloroso, par ajout de 10 % de pedro ximénez

Musique 
 Amoroso, un album de bossa nova de João Gilberto enregistré en 1976 et sorti en 1977
 Rondo amoroso, Op. 14, No. 7, une pièce pour piano d'Harald Sæverud
 Andante amoroso, tempo rubato, un morceau de Franz Liszt
 Gigi l'amoroso, une chanson à succès de Dalida

Jeux vidéo 
 Amoroso, le nom allemand du pokémon de première génération Amonistar

Homonymie de titre